|-
|(68251)||2001 DT75|| align=right|15,0|| align=right|2,960|| align=right|0,113|| align=right|11,34|| align=right|5,092||MBA||20. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68252)||2001 DP89|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,138|| align=right|14,18|| align=right|4,521||MBA||22. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68253)||2001 DV97|| align=right|14,2|| align=right|2,962|| align=right|0,118|| align=right|11,41|| align=right|5,098||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68254)||2001 DH98|| align=right|15,9|| align=right|3,003|| align=right|0,034|| align=right|9,05|| align=right|5,202||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68255)||2001 DP99|| align=right|16,1|| align=right|2,682|| align=right|0,209|| align=right|6,66|| align=right|4,391||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68256)||2001 DE100|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,219|| align=right|4,57|| align=right|3,571||MBA||17. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68257)||2001 DH100|| align=right|13,6|| align=right|3,165|| align=right|0,077|| align=right|20,71|| align=right|5,631||MBA||17. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68258)||2001 DD103|| align=right|14,2|| align=right|2,606|| align=right|0,174|| align=right|15,38|| align=right|4,206||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68259)||2001 DC104|| align=right|15,2|| align=right|3,018|| align=right|0,116|| align=right|1,77|| align=right|5,242||MBA||16. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68260)||2001 DV107|| align=right|14,0|| align=right|3,128|| align=right|0,101|| align=right|21,02|| align=right|5,530||MBA||22. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68261)||2001 EU|| align=right|14,0|| align=right|3,241|| align=right|0,021|| align=right|5,75|| align=right|5,833||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68262)||2001 EW9|| align=right|15,3|| align=right|2,843|| align=right|0,184|| align=right|12,66|| align=right|4,793||MBA||4. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68263)||2001 EW12|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,215|| align=right|3,62|| align=right|3,697||MBA||14. marec 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(68264)||2001 EQ13|| align=right|14,1|| align=right|2,573|| align=right|0,235|| align=right|10,44|| align=right|4,125||MBA||11. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68265)||2001 EK14|| align=right|14,1|| align=right|2,590|| align=right|0,200|| align=right|13,42|| align=right|4,169||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68266)||2001 ES14|| align=right|14,5|| align=right|3,233|| align=right|0,065|| align=right|16,94|| align=right|5,813||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68267)||2001 EA16|| align=right|17,0|| align=right|1,510|| align=right|0,428|| align=right|38,82|| align=right|1,855||APL||4. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68268)||2001 EX18|| align=right|13,7|| align=right|3,061|| align=right|0,122|| align=right|10,19|| align=right|5,356||MBA||14. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68269)||2001 EY19|| align=right|14,5|| align=right|2,996|| align=right|0,047|| align=right|9,25|| align=right|5,185||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68270)||2001 EA21|| align=right|13,9|| align=right|3,022|| align=right|0,064|| align=right|8,26|| align=right|5,252||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68271)||2001 EB21|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,040|| align=right|11,30|| align=right|5,615||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68272)||2001 EG24|| align=right|15,1|| align=right|2,960|| align=right|0,073|| align=right|1,37|| align=right|5,092||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68273)||2001 EQ26|| align=right|12,9|| align=right|3,148|| align=right|0,243|| align=right|23,70|| align=right|5,584||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68274)||2001 FJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,999|| align=right|0,159|| align=right|12,02|| align=right|5,193||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68275)||2001 FE3|| align=right|16,5|| align=right|2,404|| align=right|0,184|| align=right|2,79|| align=right|3,727||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68276)||2001 FG3|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,098|| align=right|10,53|| align=right|5,106||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68277)||2001 FQ3|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,087|| align=right|6,97|| align=right|3,772||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68278)||2001 FC7|| align=right|18,4|| align=right|1,436|| align=right|0,115|| align=right|2,63|| align=right|1,721||AMR||18. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68279)||2001 FD8|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,169|| align=right|2,71|| align=right|3,643||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68280)||2001 FR8|| align=right|14,2|| align=right|2,691|| align=right|0,167|| align=right|13,21|| align=right|4,413||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68281)||2001 FZ11|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,128|| align=right|3,63|| align=right|3,898||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68282)||2001 FR14|| align=right|14,8|| align=right|3,139|| align=right|0,048|| align=right|8,99|| align=right|5,562||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68283)||2001 FE17|| align=right|14,3|| align=right|3,204|| align=right|0,095|| align=right|5,25|| align=right|5,735||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68284)||2001 FJ17|| align=right|13,6|| align=right|2,642|| align=right|0,167|| align=right|32,43|| align=right|4,294||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68285)||2001 FQ18|| align=right|13,8|| align=right|3,205|| align=right|0,170|| align=right|12,65|| align=right|5,737||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68286)||2001 FP22|| align=right|13,5|| align=right|3,153|| align=right|0,063|| align=right|13,55|| align=right|5,598||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68287)||2001 FL24|| align=right|13,1|| align=right|3,993|| align=right|0,151|| align=right|11,36|| align=right|7,977||HLD||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68288)||2001 FH26|| align=right|14,9|| align=right|2,677|| align=right|0,153|| align=right|7,77|| align=right|4,378||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68289)||2001 FM26|| align=right|13,8|| align=right|2,689|| align=right|0,044|| align=right|21,58|| align=right|4,409||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68290)||2001 FT33|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,247|| align=right|18,33|| align=right|4,061||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68291)||2001 FM36|| align=right|15,3|| align=right|3,171|| align=right|0,052|| align=right|8,80|| align=right|5,647||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68292)||2001 FS37|| align=right|15,1|| align=right|3,040|| align=right|0,046|| align=right|8,40|| align=right|5,300||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68293)||2001 FF49|| align=right|14,5|| align=right|2,696|| align=right|0,161|| align=right|12,43|| align=right|4,426||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68294)||2001 FN49|| align=right|13,7|| align=right|3,013|| align=right|0,067|| align=right|14,11|| align=right|5,228||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68295)||2001 FY52|| align=right|13,5|| align=right|3,232|| align=right|0,074|| align=right|22,04|| align=right|5,808||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68296)||2001 FN75|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,106|| align=right|11,46|| align=right|4,066||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68297)||2001 FH78|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,072|| align=right|14,80|| align=right|5,751||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68298)||2001 FC80|| align=right|14,7|| align=right|2,563|| align=right|0,145|| align=right|7,73|| align=right|4,101||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68299)||2001 FH82|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,217|| align=right|37,76|| align=right|4,536||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68300)||2001 FD95|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,128|| align=right|22,90|| align=right|5,675||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68301)||2001 FZ95|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,125|| align=right|8,27|| align=right|3,547||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68302)||2001 FH96|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,033|| align=right|18,03|| align=right|5,647||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68303)||2001 FB97|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,284|| align=right|25,84|| align=right|4,212||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68304)||2001 FO97|| align=right|13,7|| align=right|3,124|| align=right|0,149|| align=right|10,25|| align=right|5,520||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68305)||2001 FK103|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,175|| align=right|10,14|| align=right|5,588||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68306)||2001 FU103|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,075|| align=right|5,19|| align=right|4,639||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68307)||2001 FL104|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,163|| align=right|7,41|| align=right|4,591||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68308)||2001 FF106|| align=right|14,2|| align=right|2,675|| align=right|0,227|| align=right|11,20|| align=right|4,375||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68309)||2001 FM107|| align=right|17,2|| align=right|2,224|| align=right|0,103|| align=right|5,35|| align=right|3,316||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68310)||2001 FH112|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,069|| align=right|12,06|| align=right|4,207||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68311)||2001 FN112|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,069|| align=right|10,09|| align=right|5,382||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68312)||2001 FV117|| align=right|14,4|| align=right|3,216|| align=right|0,020|| align=right|10,73|| align=right|5,766||MBA||19. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68313)||2001 FK118|| align=right|14,5|| align=right|3,082|| align=right|0,106|| align=right|9,66|| align=right|5,409||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68314)||2001 FD120|| align=right|15,0|| align=right|3,262|| align=right|0,095|| align=right|1,31|| align=right|5,892||MBA||28. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68315)||2001 FT144|| align=right|14,0|| align=right|3,097|| align=right|0,152|| align=right|27,73|| align=right|5,449||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68316)||2001 FG145|| align=right|14,3|| align=right|3,068|| align=right|0,184|| align=right|15,65|| align=right|5,374||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68317)||2001 FB151|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,117|| align=right|12,21|| align=right|4,416||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68318)||2001 FX152|| align=right|12,8|| align=right|2,352|| align=right|0,081|| align=right|6,75|| align=right|3,605||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68319)||2001 FA156|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,057|| align=right|11,12|| align=right|5,127||MBA||26. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68320)||2001 FY159|| align=right|14,3|| align=right|2,697|| align=right|0,077|| align=right|7,03|| align=right|4,427||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68321)||2001 FF169|| align=right|14,2|| align=right|3,074|| align=right|0,071|| align=right|11,48|| align=right|5,390||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68322)||2001 FN175|| align=right|13,7|| align=right|2,699|| align=right|0,184|| align=right|11,58|| align=right|4,432||MBA||31. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68323)||2001 FZ180|| align=right|15,7|| align=right|2,786|| align=right|0,209|| align=right|16,38|| align=right|4,648||MBA||21. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68324)||2001 FX182|| align=right|15,5|| align=right|3,020|| align=right|0,090|| align=right|0,88|| align=right|5,247||MBA||25. marec 2001||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|68325 Begues||2001 HO16|| align=right|14,0|| align=right|3,054|| align=right|0,165|| align=right|16,86|| align=right|5,336||MBA||23. april 2001||Begues||J. Manteca
|-
|(68326)||2001 HD21|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,105|| align=right|2,13|| align=right|3,564||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68327)||2001 HW35|| align=right|13,9|| align=right|2,996|| align=right|0,059|| align=right|10,07|| align=right|5,185||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68328)||2001 HS44|| align=right|14,3|| align=right|2,751|| align=right|0,137|| align=right|13,98|| align=right|4,562||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68329)||2001 HV48|| align=right|14,2|| align=right|2,448|| align=right|0,216|| align=right|14,86|| align=right|3,829||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68330)||2001 HW48|| align=right|13,6|| align=right|2,675|| align=right|0,138|| align=right|13,74|| align=right|4,374||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68331)||2001 HM58|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,036|| align=right|21,62|| align=right|5,619||MBA||25. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68332)||2001 KO|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,097|| align=right|10,21|| align=right|4,547||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68333)||2001 KA7|| align=right|16,3|| align=right|2,245|| align=right|0,005|| align=right|2,30|| align=right|3,364||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68334)||2001 KG9|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,127|| align=right|5,15|| align=right|3,563||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68335)||2001 KQ9|| align=right|16,2|| align=right|2,228|| align=right|0,203|| align=right|3,57|| align=right|3,324||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68336)||2001 KH18|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,348|| align=right|6,65|| align=right|4,215||MBA||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68337)||2001 KU20|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,137|| align=right|9,79|| align=right|3,423||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68338)||2001 KD23|| align=right|16,7|| align=right|2,413|| align=right|0,136|| align=right|1,09|| align=right|3,748||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68339)||2001 KR24|| align=right|15,0|| align=right|2,720|| align=right|0,258|| align=right|7,89|| align=right|4,486||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68340)||2001 KP26|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,217|| align=right|1,08|| align=right|4,345||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68341)||2001 KL45|| align=right|14,5|| align=right|3,053|| align=right|0,132|| align=right|12,77|| align=right|5,335||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68342)||2001 KF46|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,075|| align=right|6,95|| align=right|3,526||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68343)||2001 KB47|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,215|| align=right|15,26|| align=right|4,055||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68344)||2001 KG51|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,137|| align=right|6,40|| align=right|3,433||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68345)||2001 KP65|| align=right|14,6|| align=right|2,725|| align=right|0,087|| align=right|14,01|| align=right|4,497||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68346)||2001 KZ66|| align=right|17,0|| align=right|1,508|| align=right|0,417|| align=right|16,69|| align=right|1,851||APL||29. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68347)||2001 KB67|| align=right|19,9|| align=right|,963|| align=right|0,380|| align=right|17,14|| align=right|,945||ATN PHA||30. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68348)||2001 LO7|| align=right|14,7|| align=right|2,153|| align=right|0,844|| align=right|25,54|| align=right|3,158||APL||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68349)||2001 LD17|| align=right|15,4|| align=right|2,633|| align=right|0,117|| align=right|12,78|| align=right|4,271||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68350)||2001 MK3|| align=right|16,1|| align=right|1,670|| align=right|0,248|| align=right|29,56|| align=right|2,158||AMR||20. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68351)||2001 MS4|| align=right|14,8|| align=right|2,550|| align=right|0,116|| align=right|9,72|| align=right|4,071||MBA||17. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68352)||2001 MH6|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,206|| align=right|7,66|| align=right|5,736||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68353)||2001 MS10|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,009|| align=right|7,86|| align=right|5,130||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68354)||2001 MN27|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,091|| align=right|8,96|| align=right|5,580||MBA||20. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68355)||2001 NZ|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,172|| align=right|14,00|| align=right|4,431||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68356)||2001 NH12|| align=right|16,0|| align=right|2,201|| align=right|0,161|| align=right|5,76|| align=right|3,265||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68357)||2001 NY18|| align=right|15,5|| align=right|2,521|| align=right|0,087|| align=right|11,41|| align=right|4,002||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68358)||2001 NT19|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,133|| align=right|10,27|| align=right|4,176||MBA||12. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68359)||2001 OZ13|| align=right|17,6|| align=right|1,518|| align=right|0,175|| align=right|9,86|| align=right|1,870||AMR||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68360)||2001 OK24|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,130|| align=right|4,82|| align=right|4,566||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68361)||2001 OX32|| align=right|16,2|| align=right|2,687|| align=right|0,075|| align=right|13,82|| align=right|4,404||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68362)||2001 OP38|| align=right|14,7|| align=right|2,538|| align=right|0,098|| align=right|14,97|| align=right|4,043||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68363)||2001 OR49|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,070|| align=right|8,52|| align=right|5,678||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68364)||2001 OA60|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,179|| align=right|1,67|| align=right|4,035||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68365)||2001 OQ61|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,143|| align=right|5,79|| align=right|3,445||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68366)||2001 OF67|| align=right|16,2|| align=right|2,574|| align=right|0,205|| align=right|4,62|| align=right|4,128||MBA||26. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68367)||2001 ON88|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,174|| align=right|3,22|| align=right|5,456||MBA||21. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68368)||2001 ON102|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,069|| align=right|5,14|| align=right|3,661||MBA||28. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68369)||2001 OT105|| align=right|14,8|| align=right|3,033|| align=right|0,113|| align=right|12,34|| align=right|5,281||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68370)||2001 OM107|| align=right|15,2|| align=right|3,166|| align=right|0,223|| align=right|15,65|| align=right|5,631||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68371)||2001 OO107|| align=right|16,0|| align=right|2,549|| align=right|0,214|| align=right|3,17|| align=right|4,069||MBA||29. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68372)||2001 PM9|| align=right|18,9|| align=right|1,619|| align=right|0,416|| align=right|8,10|| align=right|2,059||APL PHA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68373)||2001 PP13|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,170|| align=right|5,94|| align=right|3,359||MBA||13. avgust 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(68374)||2001 PM14|| align=right|14,1|| align=right|3,970|| align=right|0,196|| align=right|9,99|| align=right|7,909||HLD||14. avgust 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(68375)||2001 PZ22|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,159|| align=right|9,63|| align=right|4,106||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68376)||2001 PC23|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,090|| align=right|12,53|| align=right|4,539||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68377)||2001 PD27|| align=right|16,6|| align=right|2,286|| align=right|0,201|| align=right|4,63|| align=right|3,455||MBA||11. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68378)||2001 PK37|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,162|| align=right|15,18|| align=right|4,211||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68379)||2001 PN42|| align=right|15,6|| align=right|2,976|| align=right|0,111|| align=right|11,09|| align=right|5,134||MBA||12. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68380)||2001 PZ61|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,047|| align=right|2,80|| align=right|4,471||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68381)||2001 PA63|| align=right|14,4|| align=right|2,982|| align=right|0,111|| align=right|10,61|| align=right|5,149||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68382)||2001 QK10|| align=right|15,3|| align=right|3,037|| align=right|0,050|| align=right|3,26|| align=right|5,291||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68383)||2001 QW10|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,078|| align=right|6,55|| align=right|3,358||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68384)||2001 QS12|| align=right|14,4|| align=right|2,744|| align=right|0,123|| align=right|11,92|| align=right|4,544||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68385)||2001 QM24|| align=right|15,3|| align=right|2,884|| align=right|0,081|| align=right|2,90|| align=right|4,897||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68386)||2001 QJ31|| align=right|16,3|| align=right|2,629|| align=right|0,143|| align=right|2,40|| align=right|4,261||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68387)||2001 QF32|| align=right|17,1|| align=right|1,906|| align=right|0,104|| align=right|23,91|| align=right|2,630||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68388)||2001 QX42|| align=right|16,6|| align=right|2,629|| align=right|0,127|| align=right|1,80|| align=right|4,261||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68389)||2001 QE44|| align=right|16,2|| align=right|2,738|| align=right|0,087|| align=right|3,04|| align=right|4,529||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68390)||2001 QZ46|| align=right|16,2|| align=right|2,592|| align=right|0,234|| align=right|3,60|| align=right|4,172||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68391)||2001 QO55|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,037|| align=right|6,89|| align=right|4,407||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68392)||2001 QW57|| align=right|14,4|| align=right|2,841|| align=right|0,066|| align=right|3,18|| align=right|4,788||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68393)||2001 QT65|| align=right|15,9|| align=right|2,719|| align=right|0,186|| align=right|11,89|| align=right|4,482||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68394)||2001 QZ68|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,080|| align=right|5,30|| align=right|3,687||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68395)||2001 QH74|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,097|| align=right|3,53|| align=right|4,389||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68396)||2001 QZ75|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,195|| align=right|9,00|| align=right|4,100||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68397)||2001 QP82|| align=right|13,9|| align=right|3,131|| align=right|0,127|| align=right|16,16|| align=right|5,538||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68398)||2001 QV85|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,189|| align=right|3,92|| align=right|3,701||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68399)||2001 QS89|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,219|| align=right|11,06|| align=right|4,369||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68400)||2001 QM91|| align=right|14,7|| align=right|2,992|| align=right|0,087|| align=right|9,63|| align=right|5,176||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68401)||2001 QX92|| align=right|17,2|| align=right|2,315|| align=right|0,040|| align=right|8,34|| align=right|3,521||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68402)||2001 QM98|| align=right|13,9|| align=right|3,931|| align=right|0,190|| align=right|7,74|| align=right|7,793||HLD||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68403)||2001 QH105|| align=right|16,4|| align=right|2,280|| align=right|0,079|| align=right|6,51|| align=right|3,443||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68404)||2001 QX108|| align=right|14,3|| align=right|2,677|| align=right|0,317|| align=right|11,83|| align=right|4,380||MBA||19. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68405)||2001 QN125|| align=right|16,9|| align=right|2,696|| align=right|0,098|| align=right|10,24|| align=right|4,426||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68406)||2001 QU130|| align=right|16,4|| align=right|2,423|| align=right|0,137|| align=right|5,96|| align=right|3,770||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68407)||2001 QN131|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,128|| align=right|4,66|| align=right|3,771||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68408)||2001 QH137|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,126|| align=right|7,57|| align=right|4,120||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68409)||2001 QS148|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,183|| align=right|9,10|| align=right|4,685||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|68410 Nichols||2001 QB154|| align=right|15,4|| align=right|2,680|| align=right|0,078|| align=right|4,87|| align=right|4,386||MBA||16. avgust 2001||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(68411)||2001 QE188|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,150|| align=right|7,70|| align=right|4,049||MBA||21. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68412)||2001 QL188|| align=right|16,4|| align=right|2,571|| align=right|0,180|| align=right|5,10|| align=right|4,122||MBA||22. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68413)||2001 QB196|| align=right|14,7|| align=right|2,916|| align=right|0,050|| align=right|11,59|| align=right|4,979||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68414)||2001 QZ219|| align=right|14,6|| align=right|2,375|| align=right|0,273|| align=right|14,94|| align=right|3,659||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68415)||2001 QG220|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,113|| align=right|14,17|| align=right|4,085||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68416)||2001 QQ220|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,212|| align=right|7,91|| align=right|4,483||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68417)||2001 QD238|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,088|| align=right|7,11|| align=right|3,765||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68418)||2001 QN244|| align=right|17,0|| align=right|2,411|| align=right|0,074|| align=right|8,41|| align=right|3,742||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68419)||2001 QE256|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,140|| align=right|5,72|| align=right|4,568||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68420)||2001 QO258|| align=right|15,7|| align=right|3,164|| align=right|0,104|| align=right|6,05|| align=right|5,628||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68421)||2001 QY270|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,092|| align=right|7,44|| align=right|3,670||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68422)||2001 QJ296|| align=right|14,8|| align=right|2,931|| align=right|0,133|| align=right|1,74|| align=right|5,017||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68423)||2001 QD315|| align=right|16,5|| align=right|2,426|| align=right|0,198|| align=right|1,77|| align=right|3,779||MBA||20. avgust 2001||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(68424)||2001 QO327|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,071|| align=right|6,28|| align=right|3,422||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68425)||2001 QS329|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,091|| align=right|7,23|| align=right|3,493||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68426)||2001 RE|| align=right|14,7|| align=right|2,867|| align=right|0,218|| align=right|16,10|| align=right|4,854||MBA||2. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68427)||2001 RK6|| align=right|15,5|| align=right|3,018|| align=right|0,098|| align=right|1,04|| align=right|5,241||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68428)||2001 RA21|| align=right|15,5|| align=right|3,241|| align=right|0,042|| align=right|2,90|| align=right|5,834||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68429)||2001 RW24|| align=right|15,6|| align=right|3,176|| align=right|0,140|| align=right|1,22|| align=right|5,659||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68430)||2001 RB37|| align=right|16,7|| align=right|2,290|| align=right|0,142|| align=right|5,37|| align=right|3,464||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68431)||2001 RH48|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,097|| align=right|6,54|| align=right|3,402||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68432)||2001 RX57|| align=right|14,2|| align=right|3,159|| align=right|0,136|| align=right|6,33|| align=right|5,613||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68433)||2001 RN69|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,100|| align=right|3,25|| align=right|4,512||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68434)||2001 RZ76|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,152|| align=right|5,42|| align=right|4,381||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68435)||2001 RF81|| align=right|16,7|| align=right|2,317|| align=right|0,081|| align=right|4,34|| align=right|3,526||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68436)||2001 RC85|| align=right|15,8|| align=right|2,752|| align=right|0,115|| align=right|6,80|| align=right|4,564||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68437)||2001 RQ87|| align=right|16,5|| align=right|2,604|| align=right|0,144|| align=right|4,00|| align=right|4,201||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68438)||2001 RJ99|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,159|| align=right|1,95|| align=right|3,712||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68439)||2001 RB104|| align=right|14,3|| align=right|2,853|| align=right|0,028|| align=right|5,41|| align=right|4,819||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68440)||2001 RN107|| align=right|15,7|| align=right|2,939|| align=right|0,046|| align=right|1,32|| align=right|5,037||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68441)||2001 RJ114|| align=right|16,5|| align=right|2,716|| align=right|0,116|| align=right|9,08|| align=right|4,475||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68442)||2001 RO132|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,129|| align=right|8,07|| align=right|4,032||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68443)||2001 RP133|| align=right|16,4|| align=right|2,400|| align=right|0,035|| align=right|7,73|| align=right|3,717||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68444)||2001 RH142|| align=right|11,2|| align=right|5,259|| align=right|0,029|| align=right|30,00|| align=right|12,06||JUT||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68445)||2001 RF147|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,082|| align=right|13,92|| align=right|5,457||MBA||9. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68446)||2001 RN148|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,111|| align=right|7,14|| align=right|3,620||MBA||10. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68447)||2001 RP148|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,226|| align=right|11,02|| align=right|5,646||MBA||10. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|68448 Sidneywolff||2001 SW4|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,240|| align=right|9,21|| align=right|3,459||MBA||18. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(68449)||2001 SP20|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,162|| align=right|4,38|| align=right|4,280||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68450)||2001 SN26|| align=right|16,3|| align=right|2,514|| align=right|0,069|| align=right|3,41|| align=right|3,986||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68451)||2001 SZ31|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,139|| align=right|2,14|| align=right|5,597||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68452)||2001 SA36|| align=right|15,0|| align=right|2,917|| align=right|0,065|| align=right|2,97|| align=right|4,981||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68453)||2001 SK36|| align=right|15,3|| align=right|3,027|| align=right|0,096|| align=right|2,09|| align=right|5,266||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68454)||2001 SS46|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,061|| align=right|3,30|| align=right|4,134||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68455)||2001 SH47|| align=right|16,9|| align=right|2,314|| align=right|0,079|| align=right|4,82|| align=right|3,520||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68456)||2001 SJ57|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,075|| align=right|10,13|| align=right|5,313||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68457)||2001 SC63|| align=right|15,5|| align=right|3,095|| align=right|0,148|| align=right|2,74|| align=right|5,443||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68458)||2001 SQ69|| align=right|16,7|| align=right|2,356|| align=right|0,131|| align=right|7,02|| align=right|3,617||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68459)||2001 SY80|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,144|| align=right|4,13|| align=right|4,534||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68460)||2001 SS104|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,055|| align=right|5,84|| align=right|3,713||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68461)||2001 SO107|| align=right|13,5|| align=right|3,009|| align=right|0,099|| align=right|10,44|| align=right|5,219||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68462)||2001 SW108|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,209|| align=right|14,79|| align=right|4,152||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68463)||2001 SQ120|| align=right|16,3|| align=right|2,622|| align=right|0,134|| align=right|14,72|| align=right|4,246||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68464)||2001 SW128|| align=right|15,8|| align=right|2,539|| align=right|0,021|| align=right|3,06|| align=right|4,045||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68465)||2001 SZ131|| align=right|16,3|| align=right|2,446|| align=right|0,130|| align=right|1,41|| align=right|3,826||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68466)||2001 SC150|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,166|| align=right|2,96|| align=right|3,766||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68467)||2001 SW160|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,093|| align=right|21,27|| align=right|4,307||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68468)||2001 SZ224|| align=right|16,9|| align=right|2,373|| align=right|0,170|| align=right|2,78|| align=right|3,655||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68469)||2001 SC253|| align=right|15,0|| align=right|3,084|| align=right|0,051|| align=right|10,17|| align=right|5,416||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68470)||2001 SP266|| align=right|15,8|| align=right|2,752|| align=right|0,046|| align=right|0,68|| align=right|4,565||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68471)||2001 ST276|| align=right|14,7|| align=right|2,726|| align=right|0,138|| align=right|7,31|| align=right|4,500||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68472)||2001 SL282|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,263|| align=right|8,45|| align=right|4,549||MBA||28. september 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(68473)||2001 SC289|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,184|| align=right|6,74|| align=right|5,435||MBA||23. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(68474)||2001 SL328|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,164|| align=right|6,83|| align=right|3,669||MBA||19. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68475)||2001 SD349|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,019|| align=right|7,02|| align=right|4,548||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68476)||2001 TJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,242|| align=right|13,49|| align=right|4,285||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68477)||2001 TD10|| align=right|16,1|| align=right|2,673|| align=right|0,084|| align=right|2,09|| align=right|4,369||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68478)||2001 TR26|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,088|| align=right|3,87|| align=right|4,051||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68479)||2001 TX40|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,024|| align=right|12,51|| align=right|4,134||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68480)||2001 TQ49|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,074|| align=right|15,44|| align=right|4,328||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68481)||2001 TQ95|| align=right|15,6|| align=right|2,545|| align=right|0,146|| align=right|3,71|| align=right|4,060||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68482)||2001 TA110|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,145|| align=right|2,87|| align=right|3,554||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68483)||2001 TG129|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,159|| align=right|1,63|| align=right|3,731||MBA||14. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(68484)||2001 TB141|| align=right|16,4|| align=right|2,307|| align=right|0,109|| align=right|9,22|| align=right|3,503||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68485)||2001 TD144|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,166|| align=right|4,42|| align=right|3,350||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68486)||2001 TM169|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,139|| align=right|7,95|| align=right|3,561||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68487)||2001 TM175|| align=right|15,5|| align=right|2,654|| align=right|0,115|| align=right|12,23|| align=right|4,322||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68488)||2001 TK209|| align=right|15,3|| align=right|3,031|| align=right|0,073|| align=right|8,43|| align=right|5,276||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(68489)||2001 TS212|| align=right|16,5|| align=right|2,664|| align=right|0,063|| align=right|3,93|| align=right|4,348||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(68490)||2001 TH239|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,165|| align=right|11,62|| align=right|3,736||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(68491)||2001 UF4|| align=right|17,1|| align=right|2,343|| align=right|0,027|| align=right|3,98|| align=right|3,586||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68492)||2001 UH4|| align=right|15,7|| align=right|2,866|| align=right|0,109|| align=right|1,76|| align=right|4,851||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(68493)||2001 US9|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,077|| align=right|3,64|| align=right|4,560||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68494)||2001 UT9|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,133|| align=right|3,64|| align=right|3,718||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68495)||2001 UF21|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,099|| align=right|7,82|| align=right|4,579||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68496)||2001 UD33|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,207|| align=right|10,94|| align=right|4,361||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68497)||2001 UZ33|| align=right|14,6|| align=right|3,384|| align=right|0,141|| align=right|9,40|| align=right|6,223||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68498)||2001 UV34|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,075|| align=right|10,49|| align=right|5,240||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68499)||2001 UM36|| align=right|15,2|| align=right|2,633|| align=right|0,132|| align=right|15,43|| align=right|4,273||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(68500)||2001 UP45|| align=right|16,0|| align=right|2,907|| align=right|0,034|| align=right|2,98|| align=right|4,956||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov